Deutekom ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Deutekom (1931–2014), niederländische Opern- und Konzertsängerin
 Paulien van Deutekom (1981–2019), niederländische Eisschnellläuferin